A-2 hrvatska košarkaška liga za žene za sezonu 2014./15. se sastoji od dvije skupine - Sjeveroistok i Jugozapad.

Ljestvice

Jugozapad

Sjeveroistok

Liga za prvaka 
Kvalifikacijska liga za A-1 ligu u koju su se plasirale po tri ekipe iz skupina Sjeveroistok i Jugozapad. Međusobne utakmice su prenesene, a klubovi su igrali utakmice protiv klubova iz različite skupine.

Poveznice 
 A-1 liga 2014./15.

Izvori 
 KS Koprivničko-križevačke županije, A-2 liga - Sjeveroistok 2014./15., pristupljeno 23. svibnja 2015.
 zenska-kosarka.com, Derbijem u Omišu kreće A2 Liga za prvaka, pristupljeno 23. svibnja 2015.
 zenska-kosarka.com, Folka Borovje porazom završila A2 Ligu za prvaka, Mursa pobjedom ,  pristupljeno 23. svibnja 2015.

2014-15
ž-2-A-2